Кампо Мексико има више значења:

 Кампо Мексико (Асунсион Какалотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Кампо Мексико (Трес Ваљес), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику